Scat, forme de jazz vocal à base de simples syllabes et onomatopées.
 The Scat Song, standard de jazz.
 SCAT Airlines, une compagnie aérienne du Kazakhstan.
 SCAT (automobile), ancien constructeur automobile italien.